India
 Thenkarai – città del distretto di Coimbatore, Tamil Nadu
 Thenkarai – città del distretto di Theni, Tamil Nadu